Daab – polski zespół muzyczny
 Daab – album zespołu Daab

Osoby noszące nazwisko Daab 
 Adolf Daab (1872–1924) – warszawski przedsiębiorca budowlany pochodzenia niemieckiego,działacz społeczności luterańskiej, radny Warszawy
 Edward Leonard Daab (1873–1944) – warszawski przedsiębiorca pochodzenia niemieckiego, optyk
 Leopold Daab (1881–1944) – warszawski przedsiębiorca pochodzenia niemieckiego,właściciel kamienic i posesji na warszawskiej Pradze, działacz praskiego samorządu lokalnego 
 Katarzyna Daab (1896–1971) – warszawska działaczka społeczna pochodzenia niemieckiego 
 Witold Karol Daab (1903–1982) – oficer Wojska Polskiego, powstaniec warszawski
 Mieczysław Daab (1908–1980) – kapitan pilot Wojska Polskiego
 Janusz Daab (1918–1988) – polski lekarz ortopeda.